Conostigmus — род наездников из семейства Megaspilidae отряда Перепончатокрылые насекомые.

Распространение 
Встречаются всесветно на всех континентах, кроме Антарктиды. В Неарктике около 50 видов, в Европе около 30.

Описание 
Церафроноидные наездники длиной 2—3 мм. Простые глазки (оцеллии) располагаются в тупоугольном треугольнике. Усики 11-члениковые у обоих полов. Жгутики антенн самцов нитевидные. Парапсидальные борозды прямые. У исследованных видов хозяевами являются мухи-журчалки, жуки и скорпионницы. Некоторые виды найдены в муравейниках.

Мирмекофилия 
С муравьями ассоциированы несколько видов Conostigmus. Conostigmus formiceti обнаружен в гнёздах у нескольких видов муравьёв, включая Formica pratensis, Formica rufa, Lasius brunneus и Lasius flavus. Другие Conostigmus, найденные в муравейниках: C. crawfordi, C. dimorphus, C. dimidiatus, C. frontalis; C. halteratus и C. melanocephalus.

Классификация 
Более 170 видов. Впервые был описан в 1858 году в качестве подрода в составе рода Megaspilus, а в 1909 году получил статус отдельного рода. Выделяют пять подродов: Conostigmus s. str. (типовой вид: C. alutaceus Thomson, 1858); Dolichoceraphron Hellén (типовой вид: C. linearis Hellén, 1966); Ecnomothorax Dessart and Masner (типовой вид: C. muesebecki Dessart and Masner, 1965); Eumegaspilus Ashmead (типовой вид: C. canadensis Ashmead, 1888) и Szelenyides Dessart (типовой вид: C. confluens Dessart, 1974).

Список видов

Дополнение (2020) 
В 2020 году были описаны 12 новых видов: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Примечания

Литература 
 Алексеев В. Н. 1978. Надсемейство Ceraphronoidea — церафроноидные наездники // Определитель насекомых европейской части СССР. — Л. : Наука, 1978. — 3, ч. 2. — С. 664—691.
 Dessart P. 1994. Hymenoptera Ceraphronoidea nouveaux ou peu connus. // Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Entomologie. — 64: 49—103.

Ссылки 
 Conostigmus Dahlbom, 1857 на сайте biolib.cz
 Conostigmus Dahlbom, 1857 на сайте faunaeur.org

Мегаспилиды
Роды перепончатокрылых